Pilate kan syfta på:

 Pilate (kommun), på norra Haiti, 
 Pilate (ort),